Hodler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hodler (1858–1906), deutscher Jurist, Politiker, Amtsrichter und Abgeordneter
 Alfred Hodler (1851–1919), Schweizer Architekt
 Emma Hodler (1840–1913), Schweizer Lehrerin, Schriftstellerin und Bühnenautorin
 Ferdinand Hodler (1853–1918), Schweizer Maler
 Hector Hodler (1887–1920), Schweizer Esperantist
 Marc Hodler (1918–2006), Schweizer Sportfunktionär
 Otto Hodler (1901–1990), deutscher Architekt
 Walter Hodler (1883–1964), Schweizer Architekt
 Werner Hodler (1887–1974), Schweizer Sprachwissenschafter und Bibelforscher

Siehe auch:
 Bibliothek Hector Hodler